Dit is een overzicht van de lijsten onroerend erfgoed in de gemeente Roeselare De lijsten zijn georganiseerd volgens de indelingen en benamingen gehanteerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Hoofdgemeente: 
Lijst van onroerend erfgoed in Roeselare/deel 1
Lijst van onroerend erfgoed in Roeselare/deel 2

Deelgemeenten: 
Beveren
Oekene
Rumbeke

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Roeselare